Yon Bunna (ur. 1 marca 1994) – kambodżański zapaśnik walczący w stylu wolnym. Brązowy medalista igrzysk Azji Południowo-Wschodniej w 2019 i czwarty w 2021 roku.

Przypisy 

Kambodżańscy zapaśnicy
Urodzeni w 1994